Der Begriff Kontaktfläche bezeichnet die Berührungsfläche:
 zwischen Körpern allgemein in der Mechanik, siehe Kontaktfläche (Mechanik)
 zwischen benachbarten Zähnen/Zahnkronen, vergleiche Approximalkontakt
 zwischen einem Biopolymer und einem anderen Molekül, siehe Bindungsstelle